Смешанная сборная США по кёрлингу на колясках — национальная сборная команда (в которую могут входить как мужчины, так и женщины), представляет США на международных соревнованиях по кёрлингу на колясках. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга США ().

Результаты выступлений

Зимние Паралимпийские игры 

(данные отсюда:)

Чемпионаты мира 

(данные отсюда:)

Примечания

Ссылки 
 США -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Федерации кёрлинга США
 Официальный сайт Федерации кёрлинга США (веб-архив; старая версия до 2021 года)

См. также 
 Мужская сборная США по кёрлингу
 Женская сборная США по кёрлингу
 Смешанная сборная США по кёрлингу
 Смешанная парная сборная США по кёрлингу
 Смешанная парная сборная США по кёрлингу на колясках

США
Кёрлинг в США
Кёрлинг